Twon-Brass, ciutat de Nigèria, capital del regne de Nembe
 Regne de Nembe o de Brass-Nembe o de Twon-Brass
 Riu Brass, riu de Nigèria